Linka 12 je označení více dopravních linek:

metro
 Butovskaja (linka lehkého metra v Moskvě) – linka metra v Moskvě, která bývá označována zkráceně také číslem dvanáct; další označení je L1 (lehká linka 1)
 12 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 12 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 12 – tramvajová linka v Praze